Il Capriano del Colle Trebbiano frizzante, noto anche come Capriano del Colle bianco frizzante, è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Brescia, sulle pendici del Monte Netto, fra Capriano del Colle e Poncarale.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino anche con tenui riflessi verdognoli
odore: delicato, gradevole, caratteristico.
sapore: fresco, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Brescia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Trebbiano di Soave
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Trebbiano Toscano